En Pologne, Choszczewo désigne :

 Choszczewo, un village de la voïvodie de Łódź.
 Choszczewo, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.